De Letse voetbalclub FK Liepāja speelt sinds 2016 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Liepāja

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Letland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Liepāja
FK Liepājas Metalurgs